Артемис Фаул:

 Артемис Фаул (серия романов)
 Артемис Фаул (роман)
 Артемис Фаул (фильм)
 Артемис Фаул (персонаж)
 Артемис Фаул I